Corinne Bohrer (18 de outubro de 1958) é uma atriz americana, também creditada, por vezes, como Corrinne Bohrer.

Ligações externas 
 

Bohrer